

Суботина — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Суботина — присілок, Юргінський район, Тюменська область